Зархок () — золотоносная земля.

 Зархок — посёлок в Таджикистане.
 Зархок — арык в Исфаринском районе. Протяжённость 17 км. Начинается в двух км от села Кызылпилол.
 Зархок — перевал в романе Павла Лукницкого «Ниссо».